US Open 2015 a fost cea de-a 135-a ediție US Open și al patrulea și ultimul Grand Slam al anului. S-a desfășurat în perioada 31 august – 13 septembrie 2015, pe teren dur, în aer liber, la Centrul Național de Tenis USTA Billie Jean King din New York.

Marin Čilić a fost campionul en-titre la proba de simplu masculin, dar a pierdut în semifinale în fața lui Novak Djokovic. Serena Williams a fost de trei ori campioană en-titre la simplu feminin dar a pierdut în semifinale în fața Robertei Vinci. Flavia Pennetta a câștigat titlul la simplu feminin și a devenit prima italiană care a câștigat US Open. Finalistele Vinci și Flavia Pennetta au fost prietene din copilărie în sudul Italiei și au crescut împreună.

Campioni
În proba de simplu masculin de la Flushing Meadows, jucătorul nr.1 mondial, Novak Djokovic a triumfat pentru a doua oară. El a câștigat cel de-al al treilea titlu de Grand Slam al anului, și al zecelea titlu de Grand Slam la simplu din carieră, devenind al cincilea jucător din Open Era care a câștigat cel puțin zece titluri de Grand Slam la simplu, precum și al treilea care a ajuns în toate cele patru finale majore într-un an calendaristic.

Flavia Pennetta, o italiancă în vârstă de 33 de ani, a dominat proba de simplu feminin. Ea a devenit astfel prima jucătoare de tenis din istorie care a câștigat un Grand Slam după vârsta de 30 de ani. A fost primul ei titlu de Grand Slam și ultimul deoarece ea s-a retras din sport la sfârșitul sezonului 2015.

Dublul masculin a fost câștigat de perechea franceză Pierre-Hugues Herbert și Nicolas Mahut. Pentru ambii a fost primul lor titlu de Grand Slam.

Dublul feminin a fost dominat de perechea cap de serie nr.1 formată din elvețianca Martina Hingis și indianca Sania Mirza. A fost al doilea titlu comun de Grand SLam, după Wimbledon 2015. Pentru Hingis a fost al unsprezecelea titlu la această categorie iar pentru Mirza al doilea.

Competiția mixtă a fost dominată de perechea elvețiano-indiană  Martina Hingis și Leander Paes. Pentru Hingis, a fost primul trofeu la dublu mixt de la Flushing Meadows și al patrulea la general la acestă categorie. Pentru Paes a fost al nouălea la general. A fost cel de-al treilea titlu al perechii în 2015, după Australian Open și Wimbledon, devenind prima pereche din 1969 care a câștigat trei dintre cele patru turnee de Grand Slam într-un an calendaristic.

Galerie câștigători

Simplu masculin

Simplu feminin

Dublu masculin

Dublu feminin

Dublu mixt

Distribuirea punctelor și a premiilor în bani

Puncte

Seniori

Juniori

Premii în bani
Valoarea totală a premiilor US Open pentru 2015 a fost majorată cu 10,5%, până la un record de 42.253.400 de dolari, care ar putea ajunge la aproape 45 de milioane de dolari, deoarece primii trei clasați din seria Emirates Airline US Open ar putea câștiga un bonus suplimentar de 2,625 milioane de dolari la US Open.

Din totalul premiului în bani, 33.017.800 USD (plus 1.760.000 USD în competițiile de calificare) sunt distribuiți pentru jucătorii de simplu, 4.927.600 USD pentru echipele care concurează la evenimente de dublu și 500.000 USD pentru echipele de dublu mixt. Concurenții din evenimentele Legends Exhibition, Wheelchair și Champions Invitational câștigă 570.000 USD, în timp ce diurna jucătorilor este estimată la 1.478.000 USD.

Note

Referințe

2015
2015 în tenis
2015 în Statele Unite ale Americii